Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Noskowski (1492–1567) − rzymskokatolicki duchowny, biskup
 Witold Noskowski (1873–1939) − polski dziennikarz, krytyk literacki, teatralny i muzyczny
 Zygmunt Noskowski (1846–1909) − polski kompozytor, dyrygent i pedagog